

Жінки 
 Кускова Катерина Дмитрівна (1869—1958) — політичний і громадський діяч, публіцист і видавець.

Чоловіки 
 Кусков Віктор Дмитрович (1924—1983) — старший лейтенант, РА Герой Радянського Союзу.
 Кусков Єлизар Ілліч (1918—1980) — журналіст, 1-й заступник завідувача міжнародного відділу ЦК КПРС зі зв'язків з комуністичними партіями капіталістичних країн. Член Центральної Ревізійної Комісії КПРС у 1971—1976 роках.
 Кусков Іван Олександрович (1765—1823) — російський дослідник Аляски і Каліфорнії, засновник і комендант Форту-Росс.
 Кусков Іван Сергійович (1927—1997) — російський художник книги, художник-графік.
 Кусков Сергій Іванович (1956—2008) — російський мистецтвознавець, куратор і арт-критик.
російські прізвища